Эрве () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Лекко.

Население составляет 775 человек (2008 г.), плотность населения составляет 129 чел./км². Занимает площадь 6 км². Почтовый индекс — 23805. Телефонный код — 0341.

В коммуне 15 августа особо празднуется Успение Пресвятой Богородицы.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.erve.lc.it/

Ссылки 
 http://www.comune.erve.lc.it/ 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/